Птипье́р () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Птипьер, Анри (1772—1829) — французский военный деятель швейцарского происхождения.
 Птипьер, Гонзальв (1805—1870) — швейцарский журналист и политик.
 Птипьер, Макс (1899—1994) — швейцарский политик, президент.